Qiioqi bezeichnet:
 Qiioqi (Insel, Maniitsoq), Insel im Distrikt Maniitsoq, Grönland
 Qiioqi (Insel, Nanortalik), Insel im Distrikt Nanortalik, Grönland
 Qiioqi (Insel, Akia), Insel im Distrikt Nuuk, Grönland
 Qiioqi (Insel, Qeqertarsuatsiaq), Insel im Distrikt Nuuk, Grönland
 Qiioqi (Insel, Takisup Qeqertarsua), Insel im Distrikt Nuuk, Grönland
 Qiioqi (Insel, Paamiut, nördlich) (Vardeø), Insel im Distrikt Paamiut, Grönland
 Qiioqi (Insel, Paamiut, südlich), Insel im Distrikt Paamiut, Grönland
 Qiioqi (Insel, Qaqortoq), Insel im Distrikt Qaqortoq, Grönland